Tarim puede estar haciendo referencia a:

 Tarim, ciudad de Yemen; o
 al río Tarim, de China y la
 Cuenca del Tarim.